Râul Voinești se poate referi la:

 Voinești - afluent al Bahluiului
 Voinești - afluent al Tutovei

Vezi și 
Voinești (dezambiguizare)

Râul Voinegel (dezambiguizare)

 Râul Voineasa Mare
 Râul Voineasa Mică
 Râul Voineșița
 Râul Voinicești
 Râul Valea Voinii

Toponime românești